Doubt (film), een Amerikaanse dramafilm uit 2008
 Doubt (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017 
 Doubt (manga), een horrormanga